Bonaventure (позднее — HMS Bonaventure) — название английских и британских кораблей.

 Bonaventure — построен в 1489 году, после 1509 года не упоминается.
 Bonaventure (также Edward Bonaventure) — построен в 1551 году, разбился в 1556 году.
 Bonaventure (также Elizabeth Bonaventure) — 47-пушечный галеон. Закуплен в 1567 году. На службе до 1599 года.
 Bonaventure — 32-пушечный корабль. Спущен на воду в 1621 году. Потерян в бою в 1653 году.
 HMS Bonaventure — 42-пушечный корабль. Спущен в 1650 году как HMS President. В 1660 переименован в HMS Bonaventure. Перестроен в 1666 году. Разобран и перестроен в 1711 году. В том же году повторно спущен как 50-пушечный корабль 4 ранга. В 1715 году переименован в HMS Argyll, перестроен в 1722 году. Затоплен в качестве волнолома в 1748 году.
 HMS Bonaventure — бронепалубный крейсер 2 класса типа «Астрея». Спущен в 1892 году. В 1910 году переоборудован в плавучую базу подводных лодок. Отправлен на слом в 1920 году.
 HMS Bonaventure — лёгкий крейсер типа «Дидо». Спущен в 1939 году. Потоплен в 1941 году.
 HMS Bonaventure — плавбаза минисубмарин. Спущена в 1942 году. Продана в 1948 году.

См. также 
 HMCS Bonaventure — канадский лёгкий авианосец типа «Маджестик». Спущен в 1945 году как HMS Powerful, однако не достроен. Продан ВМС Канады в 1952 году. Переименован в HMCS Bonaventure. Разобран в 1971 году.

Литература